Trasandino pode se referir a:
 Transandino - natural ou referente à região dos Andes;
 Club Deportivo Trasandino de Los Andes - clube de futebol da cidade de Los Andes, no Chile;
 Ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza - ferrovia entre Los Andes e Mendoza, na Argentina.

Desambiguação